Río Yanayacu (Quechua: yana für „schwarz“; yacu für „Wasserstelle“) bezeichnet folgende Flüsse:

in Ecuador:
 Río Yanayacu (Río Aguarico), Nebenfluss des Río Aguarico
 Río Yanayacu (Río Patate), Nebenfluss des Río Patate

in Peru:
 Río Yanayacu (Río Cainarache), ein rechter Nebenfluss des Río Cainarache in der Provinz Lamas
 Río Yanayacu (Río Chipurana), ein rechter Nebenfluss des Río Chipurana in der Provinz San Martín
 Río Yanayacu (Río Huallaga), ein rechter Nebenfluss des Río Huallaga im Distrikt Chazuta, Provinz San Martín
 Río Yanayacu (Río Marañón), ein rechter Nebenfluss des Río Marañón im Distrikt Parinari, Provinz Loreto
 Río Yanayacu (Río Paranapura), Nebenfluss des Río Paranapura in der Provinz Alto Amazonas
 Río Yanayacu (Río Ucayali), ein rechter Nebenfluss des Río Ucayali in der Provinz Ucayali
 ein linker Nebenfluss des Oberlaufs des Río Mayo in der Provinz Moyobamba
 ein linker Nebenfluss des Río Pachitea in der Provinz Puerto Inca
 ein linker Nebenfluss des Río Huascayacu in der Provinz Moyobamba